Nut, als Tätigkeit Nuten, als Vorgang oder Ergebnis Nutung, bezeichnet:
 Nut (Technik), in der Technik eine längliche Vertiefung
 Nutung (Papiertechnik), eine herausgespante Vertiefung, damit das dickere Papier beim Falzen nicht bricht
 Nutung (Architektur), Gestaltung einer Fassade durch parallele Vertiefungen, siehe: Quaderputz

Nut im Speziellen:
 Nut (ägyptische Mythologie), die Himmelsgöttin in der ägyptischen Mythologie
 Theben (Ägypten), die altägyptische Bezeichnung
 (306367) Nut, ein Asteroid vom Apollo-Typ

Die Abkürzung NUT bezeichnet:
 Nachschub- und Transportstaffel, Einheit des 31. Jagdbombergeschwaders „Boelcke“ der Bundeswehr
 National Union of Teachers, Großbritannien
 Natur und Technik, ein Schulfach (auch geschrieben als NuT)
 Network UPS Tools, eine Software zur Überwachung von Anlagen für unterbrechungsfreie Stromversorgung
 Niue Time, eine Zeitzone
 NUT Motorcycles, einen britischen Motorradhersteller

Siehe auch:
 Nutt
 Nuth
 Rille, Kerbe, Riefe

NUT